Cloud Nine é uma expressão da língua inglesa que significa "euforia" ou "êxtase". Pode referir-se a:

Música
Cloud Nine (álbum) - nono álbum de estúdio do cantor e compositor britânico George Harrison
"Cloud Nine" - faixa-título deste álbum
"Cloud 9" - canção da banda britânica Jamiroquai do álbum Automaton
"Cloud 9" - canção da banda americana Emarosa do álbum 131
"Cloud 9" - canção da banda americana Evanescence do álbum The Open Door
"Cloud 9" - canção do grupo coreano/chinês EXO do álbum EX'ACT

Outros
Cloud Nine (MMORPG) - jogo de interpretação de personagem online e em massa para múltiplos jogadores grátis desenvolvido pela Mgame
Cloud 9 - filme de 2014